Vorel ist der Familienname folgender Personen:

Marek Vorel (* 1977), tschechischer Eishockeyspieler
Michal Vorel (* 1975), tschechischer Fußballspieler
Tomáš Vorel (* 1957), tschechischer Filmregisseur und Schauspieler

Siehe auch:
 Worel
 Worell